Neszjarenka ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Neszjarenka (* 1979), weißrussische Sprinterin und Olympiasiegerin
 Maksim Neszjarenka (* 1992), weißrussischer Drei- und Weitspringer
 Wassil Neszjarenka (1934–2008), weißrussischer Kernphysiker und Kernreaktorexperte